Nordic Investors je investiční skupina, která je aktivní ve střední Evropě. Zaměřuje se na  pohledávky, úvěry, projekty nemovitostí či ICT. Společnost Nordic Investors založil počátkem roku 2015 Tomáš Otruba.

Aktivity 
Celkový objem projektů, na kterých pracují, se pohybuje ve vyšších desítkách milionů eur.

Developer 
Stoprocentně vlastní
společnost Obchodní a společenské centrum Liberec, která provozuje nákupní centrum Géčko v Liberci.
bratislavský stavební projekt Nové Vajnory.

Nordic Telecom 
Finanční skupina Nordic Investors koupila síťovou část v roce 2016 čtvrtého mobilního operátora Air Telecom. Ten byl znám až šmejdskými praktikami. V únoru 2017 došlo k rebrandingu značky na Nordic Telecom.

Zdravotnictví 
Finanční skupina Nordic Investors koupila Společnosti pro eHealth databáze, jež nabízí elektronickou zdravotní knížku ZDRAVEL (původně IZIP).

Odkazy

Externí odkazy 
 http://www.protext.cz/zprava.php?id=24575
 http://www.motejlek.com/dva-velezkuseni-pravnici-stovky-milionu-vlastnich-korun-dobra-palebna-sila-nove-investicni-skupiny
 http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/pomahali-miliardarum-ted-pravnici-z-bbh-investuji-do-firem-v-potizich-1276245
 http://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/nordic-investors-vidia-v-slovenskom-realitnom-trhu-potencial.html
 http://www.motejlek.com/otrubuv-a-petrikuv-nordic-uderil-na-severu
 http://www.libereckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/7302-nakupni-centrum-gecko-ma-noveho-majitele-chce-zvysit-jeho-atraktivitu-pro-zakazniky.html
 http://www.zdravotnickydenik.cz/blog/elektronizace-zdravotnictvi-dansky-zpusob/
 https://mobilizujeme.cz/clanky/nordic-telecom-by-se-mohl-stat-ctvrtym-plnohodnotnym-operatorem

Reference 

Investiční společnosti